Matsumoto Jun o Jun Matsumoto puede referirse a:

Matsumoto Jun (médico), un médico japonés.
Jun Matsumoto, un cantante y actor japonés.
Jun Matsumoto (político), político japonés y miembro del parlamento.
Jun Mochizuki, Mangaka y Ilustradora.